Nos jours heureux, film français réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, sorti en 2006 et adaptation de leur court métrage Ces jours heureux ;
 Nos jours heureux, roman de l'écrivain sud-coréenne Gong Ji-young publié en 2005.

Voir aussi